Ceratistes ist

 ein Synonym für Eriosyce, eine Kakteen-Gattung
 eine Käfergattung, siehe Ceratistes (Gattung)